De Grand Prix-wegrace van Japan 1996 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1996. De race werd verreden op 21 april 1996 op het Suzuka International Racing Course nabij Suzuka, Japan.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1996
Japan
Sport in Kansai
Prefectuur Mie